Босански-Петровац (), с 31 октября 1992 по 15 сентября 1995 назывался просто Петровац — город в Боснии и Герцеговине, расположенный в одноимённой общине на северо-западе Федерации Боснии и Герцеговины в Унско-Санском кантоне. Население по предварительным данным 2013 года составляет 7946 человек.

География 
Город располагается на перекрёстке дорог, связывающих города Бихач, Яйце и Книн на Петровацкой равнине, между горами Осьеченица, Клековача и Грмеч, на высоте 664 м над уровнем моря. К северу располагается гора Грмеч, к западу — Рисовац и Цава, к югу — Осьечница. Преобладает густая растительность, очень много лесов (лесное хозяйство и составляет основу экономики города и общины). Преобладают карстовые формы рельефа, водные ресурсы очень ограничены.

История 

История Босански-Петроваца восходит ко временам Древнего Рима: на его территории пересекались важные торговые пути. В X веке это место упоминается под названием Псет в трудах византийского императора Константина VII Багрянородного. На территории города археологами были обнаружены различные античные усыпальницы и многочисленные монеты эпохи Рима.

В средние века на месте города располагалось местечко Бьелай (или Билай), упоминаемое впервые в 945 году. Многие средневековые здания сохранились и в настоящее время. В 1334 году в летописях упоминается город, называемый на латыни St. Petri de eodem. С 1520 по 1530 годы город был завоёван турками-османами и вошёл в состав кадилука Новосел. В 1878 году город был передан вместе с землями Боснии и Герцеговины в состав Австро-Венгрии, а в 1905 году часть его была разрушена австрийцами в рамках перестройки.

В XX веке в городе наладилась текстильная промышленность. В годы Второй мировой войны город стал оплотом партизанского движения: там состоялся Первый съезд военных медиков НОАЮ 25 сентября 1942, 1 ноября там же была образована 1-я пролетарская дивизия НОАЮ, а с 6 по 8 декабря 1942 состоялся Первый съезд Женского антифашистского фронта. С сентября по декабрь 1942 в городе проживал Иосип Броз Тито, что сделало город временной столицей партизанских земель.

Город также прославился тем, что на его территории или в одноимённой общине родились 23 Народных героя Югославии. Им был установлен памятник после войны в городе, где располагались статуи Народных героев. 15 сентября 1995 после бомбардировок часть парка была разрушена войсками Боснии и Герцеговины.

Известные уроженцы 
 Йован Биелич, художник
 Скендер Куленович, писатель и поэт
 Ахмет Хромаджич, писатель
 Маринко Роквич, певец
 Марко Ступар, художник
 Николай (Мрджя), митрополит Дабро-Боснийский
 Хризостом (Евич), епископ Зворницко-Тузлинский

Народные герои Югославии

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 Карты города и общины Босански-Петровац  

Города Федерации Боснии и Герцеговины